Kirsten Miller es una autora estadounidense.

Primeros años de vida 
Kirsten Miller nació en 1973 en Carolina del Norte. A los 17 años se trasladó a Nueva York. Kirsten vive allí ahora.

Libros 
Kirsten escribió la serie Kiki Strike y Todo lo que deseas: ¿Puedes confiar en tu corazón? Todas ellas son novelas dirigidas a jóvenes adultos. La serie Kiki Strike trata de dos chicas que han conseguido acceder a catacumbas, cementerios subterráneos, y trabajan para acceder al resto de su ciudad. Para ello utilizan sus habilidades de exploradoras. Esta serie se escribió en 2006 y 2007. 

La serie The Eternal Ones trata de una chica de instituto de hoy en día que tiene visiones de sí misma, incluida una de ella muriendo, en el Nueva York de 1920 con un chico llamado Ethan Evans. Después de toda una vida de escuchar e ignorar rumores de demonios en su pequeño pueblo, se involucra con Iain Morrow en Nueva York, quien cree que la asesinó en una vida pasada y quiere asesinarla nuevamente. Estos dos libros fueron escritos en 2010 y 2011.

Valores 
Kirsten se distingue de otros autores por hacer hincapié en la importancia del "poder femenino". Ha elegido muchas protagonistas femeninas porque cree que las niñas también pueden cambiar las cosas. Lo demostró diciendo: "Aunque el mundo no se diseñó necesariamente pensando en las chicas jóvenes, si una chica tiene un poco de ingenio y mucha confianza en sí misma, puede hacer que el mundo funcione a su favor" en una entrevista de teenreads.com en 2006.

Referencias 

 "Kirsten Miller". Autores contemporáneos en línea. Detroit: Gale, 2012. Biografía en contexto. Web. 23 de marzo de 2015.
 "Entrevista con el autor: junio de 2006". Entrevista con el autor: junio de 2006. Teenreads.com, junio de 2006. Web. 23 de marzo de 2015. < http://www.teenreads.com/authors/kristen-miller/news/interview-060906 Archived   >.

Escritores de Estados Unidos del siglo XXI
Mujeres novelistas de Estados Unidos
Novelistas del estado de Nueva York